Виктор Харитонов:
 Харитонов, Виктор Владимирович (1937—2015) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр, заслуженный артист РСФСР, младший брат Леонида Харитонова.
 Харитонов, Виктор Николаевич (1927—2003) — политический работник советских Вооружённых Сил, вице-адмирал. Участник самого дальнего в истории ВМФ подводного перехода.